Браєн Джіонта (* 1979) — американський хокеїст, правий нападник.
 Сальваторе Джіонта (* 1930) — італійський ватерполіст; учасник двох Олімпійських ігор.
 Стефан Джіонта (* 1983) — американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника за збірну команду США.